Iblea – altro nome di Ibla 
 Megara Iblea – antica colonia greca in Sicilia, situata nei pressi di Augusta
 Falconara Iblea – frazione del comune siciliano di Noto

Pagine correlate 

Ibla (disambigua)
Iblei